

Догађаји

Рођења

Смрти

Дани сећања

920-е пне.